Юре́вич — слов'янське, зокрема й українське та білоруське () прізвище. Походить від імені «Юрій».

Відомі носії 

 Юревич Анатолій Іванович (* 1957) — білоруський футбольний тренер.
 Юревич Едуард Іванович (1888—1958) — радянський профспілковий і партійний діяч.
 Юревич Михайло (1707 — ?) — український ювелір.
 Юревич Олександр Володимирович (* 1979) — білоруський футболіст.
 Юревич Роман Богданович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Українські прізвища
Білоруські прізвища